Иерузалем ():

 Вильгельм Иерузалем (1854—1923) — австрийский историк и психолог.
 Иоганн Фридрих Вильгельм Иерузалем (1709—1789) — немецкий богослов и проповедник эпохи Просвещения.
 Карл Вильгельм Иерузалем (1747—1772) — немецкий юрист, сын Иоганна Фридриха Вильгельма Иерузалема, прототип Вертера в романе Гёте

См. также 
 Иерусалим